Serie B1 2010-2011 – torneo di pallavolo femminile
 Serie B1 2010-2011 – torneo di pallavolo maschile